

Biologia
 Moana – genere di funghi della famiglia delle Halosphaeriaceae (Sordariomycetes)

Cinema e televisione
 Moana – miniserie televisiva italiana del 2009 sulla vita di Moana Pozzi
 L'ultimo Eden (Moana)– film documentario del 1926 di Robert J. Flaherty, primo docufiction nella storia del cinema
 Oceania (Moana) – film d'animazione Disney del 2016, diretto da John Musker e Ron Clements
 Vaiana (Moana) – protagonista del film d'animazione Oceania

Geografia
 Australia
 Moana – sobborgo costiero di Adelaide (Australia Meridionale)
 Nuova Zelanda
 Moana – centro abitato della West Coast
 Spagna
 Moaña – comune della Galizia

Letteratura 
 Moana, tutta la verità – romanzo del 2006 di Simone Pozzi e Francesca Parravicini

Musica 
 Moana – singolo di G-Eazy e Jack Harlow del 2020

Onomastica
 Moana – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 

 Moana – pseudonimo a volte usato dalla pornoattrice Moana Pozzi